Colares, localité au Brésil
 Colares, freguesia au Portugal
 Colares (DOC), appellation vinicole d'origine (Portugal)

Homonymie de toponyme